Le Canary Wharf Squash Classic 2021 est l'édition 2021 du Canary Wharf Squash Classic qui se déroule au quartier Canary Wharf de Londres du 14 au 19 novembre 2021. 

Le tournoi comprend 24 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Charlie Lee. Comme l'année précédente, le format "best of three" est utilisé lors du premier tour et des quarts de finale, c'est-à-dire qu'il ne faut que deux manches pour remporter la victoire finale. Lors des demi-finales et de la finale, le format "best of five" est utilisé. Ce tournoi marque la dernière apparition dans un tournoi majeur de Daryl Selby, âgé de 39 ans.

Les huit têtes de série se qualifient pour les quarts de finale et les quatre premières têtes de série, faisant partie du top 5 mondial, en demi-finale. En finale, Paul Coll s'impose face à Ali Farag.

Dotation et points 
En 2021, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau principal

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canary Wharf Squash Classic
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Canary Wharf Squash Classic
Sport à Londres en 2021
Sport en novembre 2021
Squash en 2021